Xianzong est le nom porté par deux empereurs chinois :
 Xianzong (778-820), empereur des Tang
 Xianzong (1447-1487), empereur des Ming